Пате́рна ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Оэсте. Занимает площадь 44,0 км². Население 65921 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Население

Города-побратимы 
 Адехе, Испания (1994)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Страница Городского управления Патерны
 Noticias, eventos y actos de Paterna en Hortanoticias.com, diario digital de l´Horta
 Blog de Paterna
 Policía Local Paterna
 Agencia de Desarrollo Local
 Web de Turismo de Paterna realizada por la Agencia Valenciana de Turisme

Муниципалитеты Валенсии
Города Валенсии